Berenguer de Palou () : troubadour catalan ;
 Berenguer I de Palou : évêque de Barcelone (1200-1206) ;
 Berenguer II de Palou : évêque de Barcelone (1212-1241).

Homonymie